Рува:

 Рува — бывший королевский дворец в Антананариву.
  — укреплённый королевский дворец на Мадагаскаре.
 Рува — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Рува — город на северо-востоке центральной части Зимбабве.